Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2010 fand vom 20. bis 28. März in Swift Current, Saskatchewan, Kanada statt.

Verlauf

Teilnehmerinnen 

(S) = Skip

Zeichenerklärung 
 : Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.
 X: Ein X in der Tabelle weist auf nicht gespieltes End hin.

Round Robin 
Draw 1: Samstag, 20. März, 14:00

Draw 2: Samstag, 20. März, 19:00

Draw 3: Sonntag, 21. März, 08:30

Draw 4: Sonntag, 21. März, 13:30

Draw 5: Sonntag, 21. März, 19:30

Draw 6: Montag, 22. März, 08:30

Draw 7: Montag, 22. März, 13:30

Draw 8: Montag, 22. März, 19:30

Draw 9: Dienstag, 23. März, 08:30

Draw 10: Dienstag, 23. März, 13:30

Draw 11: Dienstag, 23. März, 19:30

Draw 12: Mittwoch, 24. März, 08:30

Draw 13: Mittwoch, 24. März, 13:30

Draw 14: Mittwoch, 24. März, 19:30

Draw 15: Donnerstag, 25. März, 08:30

Draw 16: Donnerstag, 25. März, 13:30

Draw 17: Donnerstag, 25. März, 19:30

Tiebreaker: Freitag, 26. März, 08:30

Ergebnis der Round Robin:

Playoffs 

Erster gegen Zweiter:

Dritter gegen Vierter:

Halbfinale: Samstag, 27. März, 14:00

Spiel um Platz 3: Sonntag, 28. März, 10:00

Finale: Sonntag, 28. März, 15:00

Endstand

Siehe auch 
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2010

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation, results.worldcurling.org (englisch)

Damen
Weltmeisterschaft Damen
Sportveranstaltung in Saskatchewan
Sport (Swift Current)
Curling-Wettbewerb der Damen
Curling (Kanada)